Шве́дов (Шве́дова) — русская фамилия. Известные носители:

Шведов 
 Шведов, Александр Викторович (род. 1973) — казахстанский ватерполист.
 Шведов, Алексей Алексеевич (1915—1991) — советский дипломат.
 Шведов Алексей Павлович (1880 — после 1970) — советский художник.
 Шведов, Андрей Викторович (род. 1968) — русский латвийский журналист, редактор ежедневной газеты «Сегодня».
 Шведов, Андрей Владимирович (род. 1957) — российский дипломат.
 Шведов, Антон Григорьевич (1912 — ?) — советский футболист.
 Шведов, Виталий Леонидович (1941—2015) — советский и российский тренер по фристайлу.
 Шведов, Владимир Георгиевич (род. 1945)— советский и российский режиссёр-постановщик.
 Шведов, Григорий Сергеевич (род. 1976) — главный редактор интернет-издания «Кавказский узел».
 Шведов, Денис Эдуардович (род. 1981) — российский актёр.
 Шведов, Дмитрий Николаевич (1899—1981) — советский композитор, дирижёр, педагог.
 Шведов, Игорь Александрович (1924—2001) — украинский и советский журналист, прозаик, драматург, актёр, режиссёр.
 Шведов, Константин Николаевич (1886—1954) — русский композитор, хоровой дирижёр.
 Шведов, Лев Николаевич — генеральный директор ОАО АМНТК «Союз».
 
 Шведов, Олег Юрьевич (1973—2015) — российский исследователь в области теоретической и математической физики.
 Шведов, Фёдор Никифорович (1840—1905) — русский физик, теоретик и экспериментатор, профессор.
 Шведов, Яков Захарович (1905—1984) — русский советский писатель и поэт-песенник.



Примечания